Termenul „Primorsk” se poate referi la:

Prîmorsk ( Приморськ)  un oraș din Ucraina
Primorsk (Kaliningrad), o localitate lângă Kaliningrad, Rusia
Primorsk (Leningrad), o localitate din regiunea Leningrad
Primorsk (Volgograd), o localitate din regiunea Volgograd

Vezi și
Ținutul Primorie (Приморский Край) un ținut din Rusia